Scagliola steht für:
  eine Technik des Stuckmarmor, siehe Stuckmarmor#Scagliola

Scagliola ist der Familienname von:
 Andrés Scagliola (* 1975), uruguayischer Politiker